«A Girl Like You» () — сингл шотландского певца, Эдвина Коллинза, с его третьего сольного альбома «Gorgeous George». В сингле звучит барабанный трек Лена Барри «1-2-3». Он стал мировым хитом, достигнув первого места в Бельгии и Исландии и первой десятки в нескольких странах, включая Австралию, Францию, Германию и Великобританию. В Северной Америке A Girl Like You достиг 16-го места в канадском чарте RPM Top Singles и 32-го места в американском Billboard Hot 100.

Создание
В сингле барабанщик из группы Sex Pistols, Пол Кук играет на вибрафоне. Вик Годар исполнил бэк-вокал. Было высказано предположение, что Игги Поп может записать свою версию для американского рынка, но прежде чем это произошло, сингл Коллинза активно набирал популярность.

Видеоклип
Черно-белый видеоклип показывает, как Коллинз поёт в разных образах на фоне танцующих девушек.

Трек-лист

CD single
 "A Girl Like You" – 3:59
 "A Girl Like You" (Macramé remix by Youth) – 5:42

French CD single
 "A Girl Like You" – 3:59
 "Out of This World" (Remixé par St-Etienne) – 4:58

CD maxi
 "A Girl Like You"	
 "Don't Shilly Shally"
 "Something's Brewing"
 "Bring It On Back"

CD maxi
 "A Girl Like You"		
 "If You Could Love Me" (acoustic version)		
 "Don't Shilly Shally" (spotter's 86 demo version)		
 "You're on Your Own"

Чарты и сертификации

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Кино
Песня вошла в саундтрек фильма Магазин «Империя», а так же прозвучала в сериале Люцифер.

Примечания

Ссылки

Песни 1994 года
Синглы 1995 года
Синглы, возглавлявшие хит-парад Исландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ultratop 50 Singles (Фландрия)